KNVB beker 2010/11 (amateurs)
KNVB beker 2010/11 (mannen)
KNVB beker 2010/11 (vrouwen)